Hrvatska:
 Banja (Ploče), gradsko naselje Ploča
 Banja (Vrgorac), gradsko naselje Vrgorca
 Banja (otok), otočić u Malostonskom zaljevu
 Banja (Slano), dio naselja Slano

BiH:
 Banja (Fojnica, BiH), naselje u općini Fojnica, BiH

Etiopija:
 Banja (woreda), woreda u regiji Ahmara

Tanzanija
 Banja (Tanzanija), naselje na otoku Mafia